Schlosser är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Cornelia Schlosser (1750–1777), syster till Johann Wolfgang von Goethe 
 Eric Schlosser (född 1959), amerikansk författare och journalist
 Friedrich Christoph Schlosser (1776–1861), tysk historiker
 Johann Georg Schlosser (1739–1799), tysk jurist, skriftställare och historiker 
 Julius von Schlosser (1866–1938), österrikisk konsthistoriker
 Max Schlosser (1854–1932), tysk paleontolog

Tyska efternamn